Его́р Никола́евич Була́ткин (), более известный как Его́р Крид — российский певец, рэп-исполнитель, автор песен, актёр. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид. Является автором и исполнителем собственных песен.

Биография 
Родился в Пензе. Семья была музыкальная: мама занималась вокалом, папа с друзьями играл в музыкальной группе. Егор с детства мечтал стать музыкантом. Свои стихи начал писать в 11 лет. Играл на гитаре. С юности увлекался хип-хопом и рисовал граффити. Занимался шахматами.

Егор окончил пензенский лицей современных технологий управления № 2 с углубленным изучением английского языка. Его первый крупный концерт в Лужниках состоялся в день выпускного. В 2015 году Егор поступил в РАМ им. Гнесиных на продюсерский факультет, однако учёбу пришлось прервать из-за насыщенного гастрольного графика и взять академический отпуск.

Всё отрочество Булаткина связано с созданием песен, посвящённых любовным переживаниям и проблемам во взаимоотношениях между людьми.

Семья и личная жизнь 
 Отец — Николай Борисович Булаткин, бизнесмен, директор компании ООО «Фирма-Унитрон» (крупнейшая в России фабрика по переработке орехов).
 Мать — Марина Петровна Булаткина, заместитель директора ООО «Фирма-Унитрон».
 Старшая сестра — Полина Николаевна Булаткина (Полина Фэйт/Paulina Michaels) — актриса, продюсер, сценарист и певица, живёт в Лос-Анджелесе (США).

По признанию самого Егора у него было много девушек. Среди них были и известные: модель Диана Мелисон, певица Нюша, которой певец посвятил практически весь свой первый альбом «Холостяк», модель Ксения Дели, модель Виктория Одинцова, продюсер шоу «Семейство Кардашьян» Карла ДиБелло, тиктокер и певица Валя Карнавал.

Псевдоним и имена 
Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD. Это имя он взял из названия группы ребят, вместе с которыми рисовал граффити.

Имя Егор Крид появилось, когда музыкант работал с лейблом Black Star, который в 2015 году зарегистрировал на это имя товарный знак. 8 июля 2019 года имя официально было отчуждено в пользу Булаткина Е.Н.

В декабре 2018 года в инстаграме музыканта появился хештег #HeartBreakKid.

Музыкальная карьера и творчество 
Песню «Любовь в сети», опубликованную автором на своей странице в Вконтакте, за 2 недели прослушали свыше миллиона человек. В 2011 году на YouTube вышел его первый клип на песню «Любовь в сети», который он снял самостоятельно с друзьями.

В 2012 году стал победителем конкурса «Звезда Вконтакте — Пятый канал» в номинации «Лучший хип-хоп проект», после которого выступил со своей песней «Вдохновение» на одной из главных эстрадных площадок Санкт-Петербурга — в концертном зале «Октябрьский».

Контракт с Black Star 
Егор записал кавер на песню Тимати «Не сходи с ума» (01.04.2011), который заметил один из руководителей лейбла Павел Курьянов. В апреле 2012 года Крид подписал контракт с Black Star Inc. и переехал в Москву. Первые два года его музыкальная карьера двигалась с трудом.

В 2014 году выпустил песню «Самая самая», которая была написана Кридом и другими участниками творческого процесса за 15 минут. Песня заняла первые строчки хит-парадов и музыкальных чартов, и по состоянию на январь 2023 года у видеоклипа на песню более 180 миллионов просмотров на YouTube.

2 апреля 2015 года выпустил первый студийный альбом — «Холостяк». Новым хитом Егора с этого альбома стала песня «Невеста». 25 июля 2015 года выступил на фестивале Europa Plus LIVE 2015, который проходил в Москве, в спортивном комплексе «Лужники».

31 декабря 2015 года в программе «Новогодняя ночь на первом» спел песню «Самая самая».

1 января 2016 года на «Новогоднем Голубом огоньке 2016» спел ремейк песен «Самая самая» и «Надежда» совместно с Иосифом Кобзоном.

В ночь с 20 на 21 июня 2018 года Тимати и Егор Крид провели в Москве на улице Большая Дмитровка несанкционированное многотысячное массовое мероприятие, устроив на крыше автомобиля концерт, заблокировав движение по улице. Данная акция была посвящена открытию салона красоты Тимати. На следующий день юрист Александр Хаминский подал заявление о возбуждении дел по данному инциденту в Отдел МВД Тверской и Управление ГИБДД Москвы. 1 августа 2018 года Тверской районный суд признал виновными Тимати и Крида в совершении административного правонарушения согласно ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП России «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлёкшее нарушение общественного порядка» и назначил каждому из них штраф в 20 тысяч рублей.

1 января 2019 года на «Новогоднем Голубом огоньке 2019» спел песню «Цвет настроения чёрный» совместно с Филиппом Киркоровым, и в программе «Новогодняя ночь на первом» спел песню «Часики» совместно с Валерией.

В марте 2019 года у артиста закончился контракт с лейблом Black Star Incorporated, с которым он сотрудничал с 2012 года. Егор Крид принял решение заниматься своей музыкальной карьерой самостоятельно и покинул лейбл. Однако лейблу должны были остаться его песни и имя (им принадлежит товарный знак «Егор Крид»). Но певцу удалось договориться и оставить за собой и имя, и все свои песни (возможно, с помощью Бориса Ротенберга, хотя участники конфликта это опровергают).

Независимый артист 

Для выпуска и дистрибуции своих треков в 2019 году Егор Крид заключил контракт с компанией Warner Music.

Первым проектом на самостоятельном пути Егора Крида стал клип «Слухи», который вышел 29 мая 2019 года. Песня была записана на стихи артиста. «Я так часто слышу не правду, Устал слушать все эти слухи. Вчера все кто мне улыбались, Оказалось, что крысы и суки…» Следующий клип Егора «Грехи» продолжил «мрачную» тему и рассказал о тревогах, которые терзают героя. Но несмотря на драматизм обеих работ, они были встречены с интересом и множеством хороших отзывов и комментариев.

Следом был выпущен трек и клип «Сердцеедка» 16 июля 2019 года и за первые сутки собрал более 4 млн просмотров, несколько дней подряд возглавлял тренды YouTube и занимал лидирующие позиции в чартах музыкальных хостингов. Клип стал продолжением разговора с Юрием Дудем, который предложил Егору проявить самоиронию и сделать совместный проект с Сатиром. 1 ноября вышел клип Thrill Pill при участии Егора и Моргенштерна «Грустная песня». Затем выходит трек и клип «Love is».

В январе 2020 года выпустил трек на клип «Голубые глаза» к саундтреку фильма «(Не)идеальный мужчина».

10 апреля 2020 года выпустил третий студийный альбом, под названием 58, под номер региона Пензенской области, где родился артист. Единственным синглом с альбома стал трек «Мне всё Монро» совместно с HammAli & Navai. В записи альбома приняли участие HammAli & Navai, Моргенштерн, Нюша и DAVA.

Участвовал в онлайн хип-хип баттле, где выпустил 6 треков.

В мае выпустил совместный трек с Лок Догом «Карие глаза».

В сентябре выпустил совместный трек и клип с The Limba «Coco L’Eau» вышедший в октябре. Снялся в клипе Тимати на песню «Звездопад». Затем выходит совместный трек и клип с Тимати и Джиганом «Rolls Royce».

В декабре выпустил трек и клип «Ты не смогла простить». Тогда же 31 декабря 2020 года в шоу "Ciao, 2020!" исполнил песню «Девочка с картинки» на итальянском языке.

В феврале 2021 года выпустил композицию «Голос», которая набрала на YouTube 20 млн просмотров. Через два месяца был выпущен клип, набравший по состоянию на август 2021 года 10 млн просмотров.

В мае вышел ремикс на песню Masked Wolf «Astronaut in the Ocean», где Грид впервые исполнил песню на английском языке.

В июне анонсировал выход своего 4-го и 1-го рэп-альбома под названием «Pussy Boy». В этом же месяце выпустил первый трек с альбома «Здравствуйте», записанный совместно с OG Buda. Через некоторое время вышел клип. Трек занял первые позиции в чартах. Через неделю вышел ещё сольный трек «Телефон», на который тоже былвыпущен клип.

15 июля вышел новый альбом из 10 треков. В нём участвуют Mayot, blago white, Soda Luv, OG Buda и Гуф.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы 

с альбома «Холостяк»

с альбома «Что они знают?»

с альбома «58»

с альбома «Pussy Boy»

Участие на альбомах других исполнителей

Видеоклипы

Позиции в чартах

Награды и номинации

Блогинг и соцсети 
24 января 2011 года Крид зарегистрировал свой канал на YouTube. Помимо клипов снимал и выкладывал влоги о своей жизни, гастролях, бэкстейджах со съёмок клипов и путешествиях.

После ухода из лейбла Black Star артист начал более активно развивать свой канал. 20 июля 2019 года количество подписчиков его канала превысило 2 миллиона, на февраль 2022 года на канал Егора Крида были подписаны 6 млн человек.

Также исполнитель ведёт свою страницу в Instagram, где на него подписано 14,7 млн подписчиков.

Реалити-шоу «Холостяк» 
11 марта 2018 года на канале ТНТ стартовал 6 сезон реалити-шоу «Холостяк» с участием Егора Крида. Артист неоднократно отказывался, но генеральный продюсер канала Вячеслав Дусмухаметов убедил Егора принять участие.

В финале проекта, который вышел в эфир 3 июня 2018 года, Егор выбрал Дарью Клюкину. О дальнейших отношениях между молодыми людьми долгое время было ничего неизвестно, пара свою личную жизнь не комментировала. 28 мая 2019 года в интервью Юрию Дудю, Егор рассказал, что отношения не сложились, потому что девушка предпочла ему популярность.

По словам Егора: (пост Instagram 22.12.2017 через месяц после завершения съемок):Я не пришёл сюда искать любовь. Вообще давно потерял в неё веру. Я решил принять участие в шоу «Холостяк», чтобы показать вам настоящего себя. Вы сами все увидите, это будет кардинально другой проект!

Фильмография

Гейминг 
Егор с детства любил играть в компьютерные игры. В последние годы его любимой игрой был футбольный симулятор FIFA.

2 августа 2019 года зарегистрировался на платформе Twitch, заявив, что хочет попробовать себя в качестве стримера. Свою первую игру CS:SO провёл с капитаном Natus Vincere Даниилом Zeus Тесленко, а 9 августа с видеоблогером Владом А4 провёл стрим по игре Minecraft.

Первый стримерский опыт певца сопровождался скандалом. Он упомянул «запретное слово», обозначающее представителя ЛГБТ, за которое до этого заблокировали другого стримера Андрея Dread Голубева, — канал певца не забанили, но запись стрима удалили. Dread раскритиковал за это Twitch, обвинив в нетолерантном подходе к пользователям.

Общественная позиция 
В феврале 2022 года Егор Крид осудил вторжение России на Украину.

23 января 2023 года на теме урока «Разговоры о важном» под названием «Медиаграмотность и цифровая гигиена» показали обращение Егора Крида, что вызвало критику со стороны некоторых родителей детей.

Доходы 
Доходы Егора Крида складываются из его доходов от гастрольной и исполнительской деятельности, участия в частных мероприятиях, рекламных коллаборациях и съёмках.

По результатам 2017 года Егор Крид занял седьмое место в рейтинге журнала «Forbes» среди российских знаменитостей. Его доход составил 4 млн долларов.

В 2019 году вошёл в российский топ самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет, заняв 4 место с суммой 4,8 млн долларов.

В 2020 году занял первое место в журнале «Forbes» по доходам среди артистов, заработав 6,9 млн долларов.

Примечания 

Исполнители Black Star Inc.
Поп-музыканты России
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Поп-вокалисты России
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Егор Крид
Рэперы России
Тиктокеры России